Первенство Казахстана по футболу 2013 года — 19-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 18 клубов. Проходил с 31 марта по 26 октября 2013 года.

Регламент

Участники первенства 
 Состав участников Первенства определяется Исполкомом.
 Команда, занявшая по итогам первенства 1-е место, в сезоне-2014/15 будет выступать в Премьер-лиге. Соответственно, клуб, занявший 12-е место в Премьер-лиге, будет выступать в Первой лиге.
 Команда, занявшая по итогам первенства 2-е место, и клуб, занявший 11-е место в Премьер-лиге, сыграют переходный матч за право участия в Премьер-лиге.
 Команда, завоевавшая право по итогам сезона выступать в чемпионате и отказавшаяся от данного права, может быть заменена другим клубом по решению Исполкома.
 Команды, занявшие по итогам первенства 17-е и 18-е места, в сезоне-2014/15 будут выступать во Второй лиге.
 Клуб, занявший по итогам первенства 16-е место, и команда, занявшая 1-е место во Второй лиге, сыграют переходный матч за право участия в Первой лиге.

Определение мест в случае равенства очков 
В соответствии с регламентом первенства, в случае равенства очков у двух и более команд их места в текущей турнирной таблице во время проведения чемпионата определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
В соответствии с регламентом первенства, в случае равенства очков у двух и более команд, места клубов в итоговой таблице определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Результаты очных встреч (очки, победы, разность мячей, голы, голы на чужом поле);
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

Участники 
По итогам сезона-2013 Премьер-лигу покинули:
 «Сункар» (Каскелен) — 13-е место (23 очка).
 «Окжетпес» (Кокшетау) — 14-е место (11 очков).

По финансовым причинам от участия в Премьер-лиге-2013 отказались:
 «Кайсар» (Кызылорда) — 9-е место в Премьер-Лиге (30 очков).
 «Иле-Саулет» (Отеген-Батыр) — 1-е место в Первой лиге (61 очко).

Из Первой лиги квалифицировались:
 «Восток» (Усть-Каменогорск) — 2-е место (57 очков).

В 2012 году прекратили существование по финансовым причинам:
 «Актобе-Жас» (Актобе).
 «Кайрат Академия» (Алма-Ата).

К сезону 2013 года восстановил своё существование «Гефест» (Сарань). Также в этом году начал своё участие победитель Второй лиги-2012 «Махтаарал» из одноименного района Южно-Казахстанской области.

Итоговая таблица 

 ¹ С «Кайсара» снято 3 очка за невыполнение решений Палаты по разрешению споров.
 ² С «Сункара» снято 9 очков за невыполнение решений Палаты по разрешению споров.
 ³ С «Байтерека» снято 6 очков за невыполнение решений Палаты по разрешению споров.

Лидеры первенства

Таблица по итогам 1-го круга

Таблица по итогам 2-го круга

Игры дома

Игры в гостях

Распределение мест по турам

Результаты матчей 

  * За неправомерное участие дисквалифицированного игрока «Окжетпеса» Антона Куксина результат матча 31-го тура «Окжетпес» — «Кыран» был аннулирован, «Окжетпесу» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 и наложен штраф в размере 300 000 тенге, а «Кырану» присуждена победа со счётом 3:0.
  ** За неправомерное участие дисквалифицированного игрока «Каспия» Азамата Избасарова результат матча 22-го тура «Байтерек» — «Каспий» был аннулирован, «Каспию» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 и наложен штраф в размере 300 000 тенге, а «Байтереку» присуждена победа со счётом 3:0

Лучшие бомбардиры

Рекорды в первенстве

Голы 
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 28.09.2013 «Иле-Саулет» (Отеген-Батыр) 6:0 БИИК (Шымкент).
 23.10.2013 «Окжетпес» (Кокшетау) 6:0 БИИК (Шымкент).
 Самая крупная победа гостей (-6):
 12.05.2013 ЦСКА (Алма-Ата) 1:7 «Каспий» (Актау).
 28.09.2013 «Гефест» (Сарань) 0:6 «Кайсар» (Кызыл-Орда).
 Наибольшее число голов в одном матче (9):
 07.08.2013 «Ак Булак» (Талгар) 7:2 БИИК (Шымкент).

Посещаемость 
 Наибольшее количество зрителей (5500):
 20.08.2013 «Кызыл-Жар СК» (Петропавловск) 1:1 «Окжетпес» (Кокшетау).
 Наименьшее количество зрителей (40):
 11.09.2013 «Гефест» (Сарань) 1:1 «Байтерек» (Астана).

Переходные матчи

За место в Премьер-лиге

За место в Первой лиге

Примечания

Ссылки 
 Регламент Первенства РК по футболу среди клубов Первой лиги на 2013 год
 Дополнение в регламенты соревнований ОЮЛ "АССОЦИАЦИЯ «ФФК»
 Страница Первой лиги на сайте ПФЛ
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2013 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу